Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Abierto Mexicano Telcel 2010 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Eduardo Schwank (Qualificato)
 Nicolás Massú (ultimo turno)
 Victor Crivoi (Qualificato)
 Harel Levy (ultimo turno)

 Alberto Martín (Qualificato)
 Gastón Gaudio (primo turno)
 Sebastian Decoud (ultimo turno)
 Diego Junqueira (Qualificato)

Qualificati 

 Eduardo Schwank
 Diego Junqueira

 Victor Crivoi
 Alberto Martín

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2010
ATP World Tour 2010